Luis Alberto Monge Álvarez (Palmares, 29 de diciembre de 1925-San José, 29 de noviembre de 2016) fue un político costarricense, 39.° presidente de la República de Costa Rica entre 1982 y 1986. Oriundo de una familia humilde de agricultores, Monge estuvo involucrado desde edad joven en movimientos sociales y sindicales. Participó del bando revolucionario que derrocó al Gobierno caldero-comunista en 1948, y con 23 años fue el diputado más joven de la Asamblea Nacional Constituyenteque redactó la Constitución de 1949 aún vigente. También fue diputado en la Asamblea Legislativa en dos ocasiones, durante los períodos 1958-1962 y 1970-1974, durante este último además fue presidente del Congreso.

Durante su presidencia, Monge fue un aliado estratégico de los Estados Unidos presididos por el republicano Ronald Reagan que iniciaba su Revolución Conservadora y su lucha global contra el comunismo, permitiendo a la Contra armada por Washington operar en el norte del país en su enfrentamiento contra la Revolución Sandinista en Nicaragua, e incluso recibió la visita oficial de Reagan, aun cuando oficialmente Costa Rica era uno de los países neutrales durante la Guerra Fría.

Si bien en política exterior su Gobierno fue conservador y anticomunista, en política interna tuvo una óptica más ambivalente. Por un lado se proclamaba socialdemócrata y defensor de los principios socialistas democráticos propugnados históricamente por el Partido Liberación Nacional al que pertenece desde su fundación, impulsó la producción agrícola y el seguro médico creando los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en las comunidades, por otro fue durante su Gobierno que se dio el primer Plan de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional y otras políticas propias del Consenso de Washington.

Monge falleció el 29 de noviembre de 2016 en el Hospital San Juan de Dios de San José víctima de un paro cardíaco.

Primeros años 

Nacido en una familia palmareña de campesinos, hijo de Gerardo Monge Quesada y Elisa Álvarez Vargas. Su formación académica fue básica debido a las condiciones económicas limitadas de su familia, aunque fue autodidacta. Inició su activismo sindical a temprana edad convirtiéndose a los 19 años en presidente del colectivo sindical Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, inspirado en la doctrina social de la Iglesia.
Monge sentiría rechazo por el marxismo y se uniría a las filas opositoras que se enfrentaban al Gobierno de Rafael Calderón Guardia aliado al Partido Comunista de Manuel Mora Valverde. Se unió como guerrillero en el Ejército de Liberación Nacional cuando este se alzó en armas contra el Gobierno al ser anuladas las elecciones de 1948 donde presuntamente había ganado la oposición y que tomó el poder el 8 de mayo de 1948.

Carrera política 

Monge resultó elegido por el Partido Social Demócrata en la Asamblea Constituyente de 1949 donde fue el diputado más joven. También sería electo diputado para la recién fundada Asamblea Legislativa para el período 1953-1958.
En 1951 fue uno de los signatarios de la Carta Fundacional del Partido Liberación Nacional y Secretario Regional de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo en 1952. Ministro de la Presidencia bajo la segunda administración Figueres Ferrer de 1955 a 1956 y embajador ante Israel en 1963 durante la administración Orlich Bolmarcich.

Fue diputado por segunda vez en el período 1970-1974, donde fue jefe de fracción y ejerció la presidencia del Parlamento el último año de esa legislatura. Secretario General del PLN de 1969 a 1970 y presidente en 1973.

Monge fue candidato presidencial del Partido Liberación Nacional después de vencer a Hernán Garrón Salazar en la Convención Nacional Liberacionista de 1977, enfrentando la candidatura del exliberacionista Rodrigo Carazo Odio quien era el candidato de la oposición unificada en la Coalición Unidad. Monge resultó derrotado con 43 % de los votos sobre el 50 % recibido por Carazo. El Gobierno de Carazo, sin embargo, se vería asolado por gran cantidad de crisis económicas e internacionales que lo harían muy impopular. Monge logra imponerse de nuevo en la siguiente Convención de 1980 sobre el exvicepresidente Carlos Castillo Morales proclamado así candidato del PLN en una candidatura que tenía casi seguro el triunfo. Monge resulta vencedor, como esperado, por uno de los porcentajes más altos de apoyo electoral de la historia liberacionista; 58 % por sobre el 33 % del candidato calderonista Rafael Calderón Fournier.

Presidencia (1982-1986)

Política económica 

Monge eliminó los impuestos a la agricultura para fomentar el sector, reforzó la producción agrícola tradicional de café, banano y caña de azúcar, y también diversificó el sector promoviendo el cultivo y exportación de productos no tradicionales. Hizo aprobar en el Parlamento (Asamblea Legislativa) una ley para incentivar la industria turística y aplicó el Primer Plan de Ajuste Estructural y recibió créditos de organismos internacionales financieros. La deuda externa rozaba los 4000 millones de dólares y se había disparado durante la administración Carazo.

Política internacional 

En política internacional promovió el Diálogo de San José entre Centroamérica y la Unión Europea.
Declaró a Costa Rica como país neutral y estableció que la nación no se involucraría en conflictos bélicos. Aun así fue cercano a Washington en sus luchas contra el comunismo en la región, si bien no permitió la instalación de operaciones militares en suelo costarricense, como sucedía en Honduras.

Las tensiones con la vecina Nicaragua sandinista fueron excepcionalmente fuertes y las incursiones de militantes sandinistas en la frontera norte dejaron varios policías costarricenses muertos, lo cual generó mucho temor e indignación en la población.
Monge criticó la poca efectividad diplomática del Grupo Contadora e incluso a los Estados Unidos por su supuesta inacción ante las agresiones sandinistas. Esta postura de Monge le valió críticas por igual por parte de la oposición de derecha encabezada por Calderón Fournier quien abogaba por una respuesta más enérgica hacia Nicaragua, mientras a la inversa personeros de su propio partido como el Secretario General del mismo Óscar Arias Sánchez lo señalaban como «halcón» y belicista que estaba arriesgando al país a una guerra.

Actividades posteriores 

Tras terminar su presidencia Monge se mantuvo activo en política. Estuvo en contra del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y llamó a votar por el no en su referéndum. Le dio la adhesión a su sobrino Rolando Araya Monge como candidato presidencial en las elecciones de 2002. Fue un vocal opositor tanto de la reforma constitucional a la reelección presidencial impulsada por Óscar Arias como a la candidatura de este. Le dio la adhesión a Antonio Álvarez Desanti en las elecciones de 2006 y a Ottón Solís en las elecciones de 2010, en ambos casos volviéndole la espalda a la candidatura de su propio partido en las dos elecciones, la primera en manos de Óscar Arias y la segunda en las de la vicepresidenta de Arias, Laura Chinchilla. También apoyó a su sobrino Johnny Araya Monge en las elecciones de 2014.

Polémicas 

Monge enfrentó juicio junto a su vicepresidente Armando Aráuz Aguilar y su administradora de Casa Presidencial Geannina Tanzi por peculado acusados de usar fondos públicos en remodelaciones de la casa privada de Monge. Monge y Aráuz fueron absueltos, pero Tanzi fue condenada a cuatro años de cárcel.

Ayda Levy (viuda del narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez), en el libro titulado El rey de la cocaína, afirma que el 6 de enero de 1982, Suárez y el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar entregaron dinero para la campaña de Luis Alberto Monge tras una gestión del general panameño Manuel Antonio Noriega.
Monge rechazó estas afirmaciones y calificó la publicación de «ignominiosa y mentirosa insidia» y que «carece de todo fundamento y de toda lógica».

Otros cargos 

 Fundador y presidente del Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL) desde 1968.
 Miembro del Consejo Editorial de la revista Combate, junto a los expresidentes Rómulo Betancourt (de Venezuela) y Víctor Raúl Haya de la Torre (de Perú).
 Directivo de la Escuela Agrícola para la Región Tropical Húmeda (EARTH).

Ancestros hasta sus tatarabuelos

Referencias

Enlaces externos 

 Biografía de la Asamblea Legislativa
Biografía por el CIDOB

Presidentes de Costa Rica
Políticos del Partido Liberación Nacional
Diputados de Costa Rica
Diputados constituyentes de Costa Rica
Veteranos de la guerra civil de Costa Rica
Sindicalistas de Costa Rica
Ministros de la presidencia de Costa Rica
Embajadores de Costa Rica en Israel
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica